

Петшикув — село в гміні Добромеж Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Петшикув — село в гміні Ліпінкі-Лужицьке Жарського повіту Любуського воєводства
 Петшикув — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Петшикув — село в гміні Пиздри Вжесінського повіту Великопольського воєводства